

Miejscowości

Stany Zjednoczone 
 Central City – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Central City – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Gilpin
 Central City – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Central City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Central City – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Muhlenberg
 Central City – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Merrick
 Central City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Central City – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lawrence

Miejsca fikcyjne 
 Central City (DC Comics) – fikcyjne miasto w uniwersum DC Comics
 Central City – fikcyjne miasto w uniwersum Marvel Comics